Мадагаскар може да се отнася за:

 Мадагаскар е островна държава, разположена близо до източния бряг на Африка
 Мадагаскар (остров), остров в Индийския океан, основна част от територията на държавата

 Филми
 Мадагаскар, американска компютърна анимация от 2005 година на DreamWorks Animation
 Мадагаскар 2, продължението на едноименната анимация
 Мадагаскар 3, трети филм в поредицата
 Мадагаскар 4, предстоящ четвърти филм от поредицата